Серге́й Су́харев: Сухарев, Сергей Александрович (род. 1987) — российский футболист.
 
 Сухарев, Сергей Леонидович (1947—2017) — филолог и переводчик.
 Сухарев, Сергей Михайлович (род. 1991) — российский пловец.
 Сухарев, Сергей Семёнович (?—1944) — секретарь Одесского подпольного обкома Компартии Украины.
 Сухарев, Сергей Яковлевич (1923—1995) — Герой Советского Союза, подполковник.